Паралия Пантелеймонос (, катаревуса: Παραλία Παντελεήμονος, Паралия Панталеймонос) е крайбрежно село в Егейска Македония, Гърция, дем Дион-Олимп в административна област Централна Македония. Според преброяването от 2001 година Паралия Пантелеймонас има население от 292 души. Селото е едно от 16 крайбрежия в административната единица. Паралия Пантелеймонас се намира на около 36 километра от Катерини.

Бележки 

Села в дем Дион-Олимп
Олимпийска ривиера